Лат:
 Лат () — валюта Латвии в 1922—1941 и 1993—2013 годах.
 Лат () — община в уезде Лакзыонг, провинция Ламдонг, Вьетнам.